Ведда — язык веддов, коренного народа Шри-Ланки, населяющего её восточную часть. По происхождению является креольским, произошедшим от Сингальского и недошедшего до наших дней неизвестного языка. По данным ЮНЕСКО находится под угрозой исчезновения.

Генеалогическая информация 
Ведда — креольский язык, возникший в результате контакта некоторого неизвестного языка и языка синхала (сингальский). Сингальский язык относится к индоарийской группе индоиранской ветви индоевропейской языковой семьи и является лексификатором, роль языка-субстрата же выполнял неизвестный первичный язык веддов. Антропологические данные об истории расселения древних людей Шри-Ланке дают основания полагать, что ведда обладает доарийским языком-субстратом. Также присутствует влияние тамильского языка (дравидийская семья) в виде лексических заимствований. 
Факт принадлежности к креольским языкам может быть продемонстрирован примерами из сингальского и языка ведда [Dharmadasa 1975: 3].

Преобразования, которым подвергаются данные сингальские словоформы, можно схематически изобразить следующим образом: основа сущ. + суффикс -pojja/-raacca/-tana. Эти суффиксы являются измененными формами сингальских существительных, в языке ведда становясь морфемами и приобретая функцию маркирования слова как принадлежащего к определенному классу, в данном случае - классу неодушевленных объектов. Подобное реструктурирование элементов языка-лексификатора и придание им совершенно других функций - характерная черта пиджинов и креольских языков.

Социолингвистическая информация 
Снижение использования ведда началось в XIX веке с Британской колонизацией, отлучением от традиционного присваивающего типа хозяйства. Колоссальные изменения в образе жизни веддов продолжились и в XX веке в ходе экономических реформ в государстве. Отдаление от традиционного жизненного уклада повлекло за собой переход веддов на более крупные широко используемые языки. По данным 2011 года, лишь 11% веддов свободно разговаривают на языке своего народа, а большинство свободно говорящих носителей представлены возрастной группой от 70 лет [Punchihewa 2011: 93]. Государственные языки Шри-Ланки - сингальский и тамильский, в зависимости от региона, - практически вытеснили язык ведда благодаря преимуществу в численности носителей и более высоким уровнем социального престижа. Культурная и лингвистическая ассимиляция веддов привела к стремительному выходу языка из бытового употребления. Однако язык ведда остается важнейшим элементом культуры и самоидентификации народа, активно используется в религиозной деятельности, не теряя своего ритуального и значения.

Типологические характеристики

Порядок слов 
В ведда относительно свободный порядок слов, хотя и не до такой степени, как в сингальском. Порядки слов, существующие в ведда [Ananda 2020: 19]: 

 SOV   Poramola          aeththo      botakandala aethth-ek aehirukula-ta mando-kara
Порамола                  Hon-Nom   слон             Hon-Sg    глаз-Dat        сделать-Pst.

Букв.: "Порамола взял слона в глаз" = "Порамола увидел слона"
 SVO   Poramola   aeththa-nne aehirukula-ta mando-una              botakandala aethth-ek
Порамола  Hon-Loc                глаз-Dat        сделать-Pst.Pass.   слон             Hon-Sg

Букв.: "В глаз Порамолы был взят слон" = "Порамола увидел слона"
 OSV   Botakandala aethth-ek Poramola   aeththa-nne aehirukula-ta mando-una
слон              Hon-Sg   Порамола  Hon-Loc      глаз-Dat        сделать-Pst.Pass

Букв.: "Слон был взят в глаз Порамолы" = "Порамола увидел слона"

Типологический класс 
Флективный строй, то есть одна морфема может нести несколько грамматических значений, например: 

mando-kara,     mando-una 

взять-Pst.Act.   взять-Pst.Pass.  

Язык ведда относится к классу синтетических языков, т.к. синтаксические отношения в предложении выражаются с помощью флексий.

Характер морфемной границы 
Характер границы между морфемами - фузия, что типично для языков флективного строя. Например, aethth-ek Hon-Sg, но aeththa-nne Hon-Loc.  

Язык ведда относится к классу синтетических языков, т.к. синтаксические отношения в предложении выражаются с помощью флексий.

Кодирование синтаксических отношений 
Маркирование в именной группе - зависимостное. Так, падежной формой в именной группе с посессивностью будет обладать посессор: 

Kelaepoj-je    minigajjo - "люди джунглей",    Kuveni kiriammala aeththa-ne kathapojja - "история Кувени" 

джунгли-Loc люди                                          Кувени мать          Hon-Gen    история

Ролевая кодировка 
Тип ролевой кодировки в предикации - номинативный:  

 Vannila-aeththo   otaa-damanava 

Ведда Hon-Nom танцевать-Pres  - "Ведда танцует"                                                 

 Poramola   aeththo     depitullan-thena kaevilleva 

Порамола Hon-Nom  рис                     есть-Pst    - "Порамола съел рис"                                                 

 Vannila-aeththo   mee-aeththan-ta  valaleeya mando-kara 

Ведда Hon-Nom Det-человек-Dat  лук          дать-Pst       - "Ведда дал мне лук"

Фонетика 
Особенностью языка ведда является очень высокая частота употребления палательных взрывных [c] и [ɟ].

Языковые особенности 
В ведда три части речи - существительные, глаголы и неизменяемые слова. Существительные склоняются по числам, падежам, а также делятся на два больших класса - одушевленные и неодушевленные. Каждому классу соответствует свой набор словообразовательных суффиксов.

Список сокращений 
SOV - подлежащее-объект-сказуемое

SVO - подлежащее-сказуемое-объект

OSV - объект-подлежащее-сказуемое

Nom - именительный падеж

Gen - родительный падеж

Dat - дательный падеж

Loc - местный падеж

Pres - настоящее время

Pst - прошедшее время

Hon - subject honorific

Pass - пассивный залог

Det - детерминатив

Sg - показатель единственного числа

См. также 
 Человек из Балангоды
 Доисторическая Шри-Ланка

Примечания

Литература 

 
 
 
 
 
 
 
 Dharmadasa, K.N.O (February 1974). "The Creolization of an Aboriginal language:The case of Vedda in Sri Lanka (Ceylon)". Anthropological Linguistics. Indiana University. 
 De Silva, Premakumara; Punchihewa, Asitha (August 2011). "Socio- Anthropological Research Project on Vedda Community in Sri Lanka". 
 R.A.D. Priyanka Weerasekara (August 2020). "The Linguistic Study of the Contemporary Context of Vedda Language with Special Reference to Dambana, Sri Lanka". Department of Languages, Sabaragamuwa University of Sri Lanka, Belihuloya, Sri Lanka.
 Seligman, C.G.; Seligman, B.Z. (1911). The Veddas. Cambridge University Press.
 Ananda, M.G.L (2020). "THE SYNTAX OF THE VEDDA LANGUAGE". Department of English and Linguistics, University of Sri Jayewardenepura.

Ссылки 
 
 Vedda chiefs speech in Vedda at YouTube

Креольские языки
Языки Шри-Ланки